Venloos Paeterke Inkel
 Venloos Paeterke Döbbel
 Venloos Paeterke Triepel
 Venloos Paeterke Quadröppel
 Venloos Paeterke Blond